Белгра́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах, присвоенное по городу Белграду.

Казахстан 
 Белградская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Белградская улица — улица в Новокузнецке.
 Белградская улица — улица в посёлке Пригородный Карасунского внутригородского округа города Краснодара.
 Белградская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Белградская улица — улица в Усть-Илимске.

Украина 
 Белградская улица — улица в Днепре.
 Белградская улица — улица в Донецке.

Чехия 
 Белградская улица — улица в Праге.

См. также 
 Белградский переулок в Томске.